Hải Dương, verschillende administratieve eenheden in Vietnam, met deze schrijfwijze.
 Hải Đường, een xã in de provincie Thừa Thiên Huế.